Jan Mayländer (ur. 29 marca 1992) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu SC Degenfeld.

Przebieg kariery 
Na międzynarodowej arenie zadebiutował w 2007. 27 grudnia 2011 po raz pierwszy wziął udział w zawodach rangi Pucharu Kontynentalnego w Engelbergu, zajmując 40. miejsce. Dzień później zdobył pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej, dzięki 13. pozycji. W lutym 2012 zajął indywidualnie 22. miejsce podczas Mistrzostw Świata Juniorów w tureckim Erzurum. Najlepszym miejscem, jakie zajął w zawodach Pucharu Kontynentalnego, jest 4., zdobyte w Sapporo 13 stycznia 2013.

Reprezentując Badenię-Wirtembergię zdobywał medale mistrzostw Niemiec w zawodach drużynowych: srebrny w 2013 oraz brązowy w 2008 i 2012.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty J. Mayländera na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Mayländera na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Mayländera na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1992